Шатрандж (, šātranj) е настолна логическа игра за двама играчи, наследила чатурангата, и е непосредствен предшественик на шахмата.

Правила на играта

Дъска и фигури 

На шатрандж се е играело на квадратна дъска с размер 8x8 полета, аналогична на шахматната. В играта участват двама играчи, всеки от тях има по един комплект фигури (черни и бели). В комплекта влизат: цар, дама, два офицера, два коня, два топа, осем пешки. В началото на партията фигурите се подреждат на противоположните страни на дъската, напълно аналогично на класическия шах, с изключението, че царят и царицата можело да са с разменени места (но царете винаги трябва да са един срещу друг).

Правила за движението на фигурите 

Фигурите цар (шах), топ (рух) и кон (фарас) се движат както и в съвременния шахмат.

Разлики от съвременния шахмат:
 Офицерът (алфил) се мести по диагонал през едно поле, при което полето, през което е ходът, може да е заето. Той е много слаба фигура, може да се мести само до осем полета на дъската.
 Дамата (ферс) се мести и бие до едно поле по диагонал.
 Пешката (байдак) се мести само напред, на едно поле, или бие по диагонал на едно поле напред. Пешка, стигнала края на дъската, се превръща в царица.
 Рокадата на царя и топа не е позволена.

История 
Играта шатрандж е сформирана в арабския Изток през VII век – VIII век в. като променен вариант на чатурангата, дошла от Индия.

Още през IX век играта става изключително популярна в Средна Азия. На шатрандж се играело във всички социални слоеве. Активно се развива теорията на играта. Издават се книги за обучение на изкуството шатрандж. Популярни били т. нар. мансуби – задачи за бързо решаване на комбинации.

През IX век, в периода, когато арабите завладяват Испания, шатранджът попада в Западна Европа и тогава се превръща в съвременния шахмат. Почти по същото време през Средна Азия играта попада в Рус, вече под съвременното название „шахмат“, което е било прието от персите и таджиките.

Литература 
 Murray H.J.R. A History of Chess. Benjamin Press, Oxf., 1913. ISBN 0-936317-01-9.

Външни препратки 
 Shatranj на сайта The Chess Variant Pages 

Шахмат
Настолни игри